Ку́рочкін — російське прізвище.
 Курочкін Василь Васильович (1900–1955) — радянський залізничник, ректор Московського інституту інженерів залізничного транспорту.
 Курочкін Василь Степанович (1831, Петербург — 1875) — російський поет, перекладач творів Беранже.
 Курочкін Володимир Якимович (1922) — російський актор і режисер оперети, народний артист СРСР (1978).
 Курочкін Геннадій Пилипович (19 жовтня 1948, Кам'янець-Подільський) — міністр архітектури та будівництва Республіки Білорусь (1999–2006).
 Курочкін Євген Миколайович (12 липня 1940—13 грудня 2011) — радянський і російський палеонтолог і орнітолог, фахівець з викопних птахів.
 Курочкін Максим Борисович (4 липня 1969, Москва — 27 березня 2007, Київ) — російський та український бізнесмен, політичний та кримінальний діяч. Засновник «Руського клубу» в Києві (2004).
 Курочкін Микола Степанович (1830, Петербург — 1884) — російський поет, один із перших перекладачів російською мовою віршів Тараса Шевченка.
 Курочкін Олександр Дмитрович (1926–2002) — радянський, український кінорежисер.
 Курочкін Павло Олексійович (1900) — генерал армії, Герой Радянського Союзу (1945).

 Курочкіна Ірина Олександрівна — білоруська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу.
Російські прізвища